Motometer steht für:
 Motometer (Instrument), Thermometer an Automotoren mit Wasserkühlung
 Motometer (Marke), Marke, ursprünglicher Hersteller und Namensgeber des Instruments